Frank Santopadre est un écrivain et producteur américain né le  à New York.

Notes et références

Liens externes

Écrivain américain du XXIe siècle
Producteur américain de télévision
Naissance en février 1961
Naissance à New York